— японская компания, производящая музыкальные инструменты, преимущественно ударные. Основана 2 Апреля 1946 года.

История 

Компанию Pearl Drums основал Катсуми Янагисава, который начал производство музыкальных инструментов в Сумиде, одном из токийских специальных районов, 2 апреля 1946 года. В 1950 году Янагисава специализировался на изготовлении барабанов и назвал свою компанию «Pearl Industry, Ltd.».

В 1953 году название компании было изменено на «Pearl Musical Instrument Company», а производство расширилось и стало включать ударные установки, маршевые барабаны, литавры, тарелки, подставки, аксессуары.

Старший сын Янагисавы, Мицуо, присоединился к Pearl Drums в 1957 году и создал подразделение для экспорта продукции по всему миру.
Для удовлетворения растущего мирового спроса на ударные после появления рок-н-ролла, в 1961 году владельцы Pearl Drums построили завод площадью 1400 м² в городе Тиба и стали производить недорогие инструменты под более чем 30 торговыми марками: Maxwin, CB-700, Stewart, Werco, Ideal, Crest, Revelle, Revere, Lyra, Majestic, Whitehall, Apollo, Toreador, Roxy, и Coronet.

В 1966 году Pearl Drums представила свою первую профессиональную установку «President Series».

В настоящее время производство Pearl Drums в Тайване включает пять заводов, продукция которых поставляется на мировой рынок. Завод в Тибе сейчас обслуживает внутренний японский рынок, выпуская различные барабаны, литавры и симфонические колокола.

Перл внес много новшеств в производство ударных. В 1970-х годах они предложили конструкцию корпуса из композита, названного «деревянный фиберглас». Кроме того, в Pearl Drums скомбинировали рото-том и эти древесно-волокнистые обечайки для создания линии барабанов Vari-Pitch. Среди других ранних нововведений — обечайки, которые были несколько малого размера, так что мембрана барабана выходила за края. Перл также разработала навесное крепление для том-тома, которое широко используется и другими производителями инструментов.

См. также 

 Список производителей ударных инструментов

Ссылки 
 Официальный сайт Pearl Drums Europe (англ.)
 Официальный сайт Pearl Flute (англ.)
 Официальный сайт Pearl Drum and Flute (яп.)

Производители ударных музыкальных инструментов
Компании Японии
Барабаны